Centralbahnhof oder Zentralbahnhof ist eine (zumeist frühere) Bezeichnung folgender Bahnhöfe in

Deutschland:
 Chemnitz, siehe Chemnitz Hauptbahnhof #Geschichte
 Frankfurt, siehe Frankfurt (Main) Hauptbahnhof
 Ingolstadt, siehe Ingolstadt Hauptbahnhof #Geschichte
 Hamburg, siehe Hamburg Hauptbahnhof #Zentralbahnhof
 Köln, siehe Köln Hauptbahnhof #Geschichte
 Mainz, siehe Mainz Hauptbahnhof
 München, siehe München Hauptbahnhof #Der neue Centralbahnhof von Friedrich Bürklein
 Oldenburg, siehe Oldenburg (Oldenburg) Hauptbahnhof #Geschichte
 Stuttgart, siehe Stuttgart Hauptbahnhof #Erster und zweiter Zentralbahnhof

Österreich:
 Burgenland, ein anvisierter Zentralbahnhof für das nördliche Burgenland nahe Eisenstadt

Schweiz:
 Basel, siehe Bahnhof Basel SBB

Polen:
 Warschau, siehe Bahnhof Warszawa Centralna
 Danzig, siehe Bahnhof Gdańsk Główny

des Weiteren:
 Bezeichnung für einen Hauptbahnhof in verschiedenen Ländern (Schweden, Italien …), siehe dort

Siehe auch:
 Central Station
 Zentralbahn (Begriffsklärung)